Monte kan syfta på:

 Monté – en inriktning inom hästsport
 ett stäpp- eller ökenliknande landskap i Argentina, se Monte (landskap)

Geografi

Argentina 

 Partido de Monte, kommun, Buenos Aires,

Frankrike 

 Monte, Haute-Corse, kommun på Korsika, 

Robotskapade Argentinaförgreningar